Abtritt steht für:

 Abort, siehe Toilette #Begriff
 Rücktritt, Ausscheiden aus einem Amt oder Dienst
 Abgang (Theater), das Verlassen der Bühne